Марда́н () — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, административный центр одноимённого округа.

География 
Центр города располагается на высоте 284 м над уровнем моря.

Сельское хозяйство и промышленность 
Мардан, в основном, сельскохозяйственный город. Основными культурами являются: пшеница, сахарный тростник, табак, кукуруза, рис, рапс, горчица и прочие. Среди выращиваемых плодовых культур: апельсины, сливы, персики, абрикосы, груши, манго.

Основные источники орошения почвы — каналы. Верхний канал Сват орошает округ Мардан. Хотя население по-прежнему в значительной степени бедное и необразованное, в последние годы наблюдается значительное улучшение в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры. Производство также выросло за эти годы. В Мардане имеется финансовый сектор, в центре города имеется много национальных и иностранных банков.

В Мардане есть сахарный завод «The Premier Sugar Mill» (один из крупнейших в Азии). Также здесь расположен завод по производству локомотивов. Малые предприятия занимаются производством: плитки, мыла, мрамора, кирпича и прочего.

Климат 
Летом очень жарко. Резкий рост температуры происходит с мая по июль, в ночное время часто бывают пыльные бури. Температура достигает своего максимума в июне, 41,5° C. Быстрое падение температуры происходит в октябре. Самые холодные месяцы январь. Средняя минимальная температура, зарегистрированная в январе, 2,1° C.

Большинство осадков выпадает в июле, августе, декабре и январе. Максимальное количество осадков за август — 125,85 мм. Бывают грозы и град. Относительная влажность остаётся довольно высокой на протяжении всего года. Максимальный уровень влажности был зафиксирован в декабре и составил 73,33 %.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Хайбер-Пахтунхвы